Naselja u Srbiji:
 Velika Grabovnica (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Leskovac
 Velika Grabovnica (Brus, Srbija), naselje u sastavu općine Brus